Labounichta (en macédonien Лабуништа, en albanais Labunishti) est un village du sud-ouest de la Macédoine du Nord, situé dans la municipalité de Strouga. Le village comptait  en 2002. Il est majoritairement albanais.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Albanais : 4 288
 Turcs : 879
 Macédoniens : 371
 Bosniaques : 31
 Roms : 3
 Valaques : 1
 Serbes : 1
 Autres : 362

La langue maternelle de la population :

 Macédonien : 4,872 ou 82 %
 Albanais : 925 ou 15,5 %
 Turc : 78 ou 1,31 %
 Serbe : 3 ou 0,05 %
 Autres : 58 ou 0,97 %

Voir aussi 
 Strouga

Références 

Village dans la commune de Struga